Балка Микрюкова — балка в Нахимовском районе Севастополя, левый приток Килен-балки, в которую она впадает восточнее высоты Микрюкова. 
Названа в честь расположенного в балке хутора ВМС офицера, участника штурма Измаила — Матвея Степановича Микрюкова.

В месте ответвления балки Микрюкова от Килен-балки берет начало старый водопровод, который называется также Микрюковским. В балке сохранилась водонапорная башня, построенная в 1885 году.

Сейчас в балке расположены садовые участки.

Источники 

 Топонимы Севастополя ;
 Городские топонимы Севастополя 

Микрюкова балка
География Нахимовского района